Бере́зовка () — село у складі Теренкольського району Павлодарської області Казахстану. Входить до складу Воскресенського сільського округу.

Населення — 433 особи (2009; 951 у 1999, 1169 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 казахи — 51 %;
 росіяни — 29 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Теренкольського району
Села Павлодарської області